USA
Ridgeland, település Dél-Karolina államban
Ridgeland, település Mississippi államban
Ridgeland, település Wisconsin államban